Nyoro peut désigner :
 les Nyoro, peuple d'Ouganda
 le nyoro, ou runyoro, langue bantoue

Voir aussi